Palhais ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Palhais (Barreiro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho do Barreiro
 Palhais (Sertã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho da Sertã
 Palhais (Trancoso)